Национална хокејашка лига 2009/10. је 92. сезона Националне хокејашке лиге (НХЛ). То је трећа узастопна сезона која је отворена у Европи. Одиграна су четири меча у Европи.

Сезона је почела 1. октобра 2009, а регуларни део сезоне се завршио 12. априла 2010. Сезона је завршена 9. јуна 2010. након финала Стенли купа. Такмичење је било прекунуто у периоду од 15. фебруара 2010. до 28. фебруара 2010. године због Зимских олимпијских игара 2010. у Ванкуверу, па није одржан ни Ол стар.

Првог јануара 2010. године је одигран трећи по реду Зимски класик. Меч се игра на отвореном, а ове године је одигран у Бостону пред 38.111 гледалаца. Бостон бруинси су са 2:1 савладали Филаделфију флајерсе.

Шампион Националне хокејашке лиге (НХЛ) су постали Чикаго блекхокси који су у финалу савладали Филаделфију флајерсе резулатаом 4:2 у победама. Блекхокси су освојили Стенли куп после 49 година, а то им је укупно био четврти Стенли куп.

Најефикаснији играч је био Хенрик Седин са 112 поена (29 голова и 83 асистенција).

Систем такмичења 
Сваки од 30 тимова ће играти 82 меча. Тимови играју шест меча против истог противника, четири меча играју са екипом из исте конференције, а два меча против екипе из друге конференције. Прво, друго и треће место заузимају екипе које заузму прво место у својој дивизији, док преостала пет места заузимају екипе које се пласирају од четвртог до осмог места у својој конференцији. Тих осам екипа се пласира у плеј-оф.

Источна конференција

Западна конференција 
{| width="100%"
|----- valign="top"
|

 * — Шампиони дивизије

Плеј оф 
Осам најбољих екипа из обе конференције се пласирало у плеј оф. Играло се у четири добијена меча.

Спољашње везе 
 Резултати на nhl.com
 Резултати на hockey-reference.com

НХЛ
Хокеј на леду у 2009.
Хокеј на леду у 2010.